Фамилија Руиз има више значења:

 Фамилија Руиз (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Руиз, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Руиз, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Руиз, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику